Elkhart and Western Railroad ist der Name zweier Bahngesellschaften im US-Bundesstaat Indiana:

 die von 1888 bis 1898 selbständig tätige Elkhart & Western Railroad
 die seit 2001 aktive Elkhart and Western Railroad